Пуерта де Перикос има више значења:

 Пуерта де Перикос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуерта де Перикос, Тлачичилко (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику